Quanta Cura ist der Name folgender päpstlicher Enzykliken:

 Quanta Cura (Benedikt XIV.) aus dem Jahr 1741
 Quanta Cura (Pius IX.) aus dem Jahr 1864